General Cup International — пригласительный снукерный турнир, который проходит в Гонконге.

Этот турнир проводится перед началом сезона в General Snooker Club. В нём участвуют несколько профессиональных снукеристов мэйн-тура, а остальные игроки представляют Дальний Восток. Турнир проходит без спонсорской поддержки.

Победители

Ссылки 

 Информация о турнире в Архиве снукера Криса Тёрнера 

Снукерные турниры в Гонконге